

Famiglie
Bernasconi – famiglia di organari italiani

Persone 
Abbondio Bernasconi - avvocato, notaio e politico svizzero
Andrea Bernasconi – compositore italiano
Anna Maria Bernasconi – politica italiana
Antonia Bernasconi – soprano tedesco
Atilio Bernasconi – calciatore argentino
Bartolomeo Bernasconi – pittore italiano
Boris Bernaskoni – architetto russo
Carlo Bernasconi – manager e produttore cinematografico italiano
Davide Bernasconi, noto come Davide Van de Sfroos – cantautore, chitarrista e scrittore italiano
Davide Bernasconi – imprenditore italiano, pioniere dell'industria tessile
Domenico Bernasconi, detto "Pasqualino" – pugile italiano
Edvige Bernasconi – giornalista italiana
Erik Bernasconi – regista e sceneggiatore svizzero
Felice Bernasconi – politico italiano
Gaudenzio Bernasconi – ex calciatore italiano
Gian Antonio Bernasconi – architetto italiano
Gionata Bernasconi – scrittore svizzero
Giovanni Bernasconi – progettista e astrofilo italiano
Giuseppe Bernasconi – cestista italiano
José Bernasconi – dirigente sportivo argentino
Laura Bernasconi – pittrice italiana
Laurent Bernasconi – astronomo francese
Luciano Bernasconi – autore di fumetti italiano
Luigi Bernasconi – organaro italiano
Luigi Bernasconi – saltatore con gli sci italiano
Mario Bernasconi – generale e aviatore italiano
Paolo Bernasconi – calciatore italiano
Pietro Bernasconi – organaro italiano
Ugo Bernasconi – pittore e scrittore italiano
Umberto Bernasconi – cestista uruguaiano
 Yari Bernasconi – poeta e scrittore svizzero di lingua italiana

Altro 
7848 Bernasconi – asteroide della fascia principale
C/1942 C1 Whipple-Bernasconi-Kulin – cometa
C/1948 L1 Honda-Bernasconi – cometa
Bernasconi – città argentina del dipartimento di Hucal